Smart-UPS — серия источников бесперебойного питания (ИБП) корпоративного уровня, выпускаемых компанией American Power Conversion (APC). Большинство устройств имеет порт SmartSlot (за исключением серий SC и SMC), в который можно установить дополнительную интерфейсную карту, обеспечивающую различные функции, от удалённого управления ИБП до мониторинга температуры и влажности. За исключением серий RT и SRT, ИБП Smart-UPS представляют собой линейно-интерактивные системы, инверторы которых запускаются только при отсутствии сетевого питания.

Линейка Smart-UPS делится на несколько разных частей:

Программное обеспечение 
 Все устройства Smart-UPS работают с фирменным программным обеспечением APC PowerChute, доступным для различных операционных систем.
 Свободной альтернативой PowerChute является проект бесплатного программного обеспечения APC UPS Daemon (Apcupsd), который поддерживает операционные системы Linux, Mac OS X, UNIX и Microsoft Windows, и может работать в автономном режиме или в режиме клиент-сервер.
 Устаревшие Smart-UPS (не серии SMX, SMT или SURTD) также могут работать с Network UPS Tools (NUT), сторонним приложением, под Linux. Программное обеспечение предназначено для безопасного автоматического отключения всех подключенных к ИБП компьютеров до того, как батареи разрядятся.

Интерфейсы управления 

В качестве способа управления ИБП, мониторинга и автоматического отключения подключенного оборудования все модели Smart-UPS оборудованы, по крайней мере, одним последовательным интерфейсом (RS-232 или USB), в то время как большинство моделей также имеет, по крайней мере, один порт расширения SmartSlot, а более крупные (и во многих случаях более старые) модели Smart-UPS могут поддерживать два порта SmartSlot. Доступность большего количества портов SmartSlot в одном модуле Smart-UPS может быть достигнута с помощью модулей расширения моделей AP9600 и AP9604. Установка дополнительной карты в порт SmartSlot придаёт ИБП дополнительные возможности, выходящие за рамки стандартного последовательного интерфейса.

Ранние карты SmartSlot, такие как AP9605, обеспечивают функциональность SNMP и доступ по Telnet. Платы AP9606 и более поздние версии добавляют веб-интерфейс, который можно использовать для настройки и администрирования ИБП, а также для создания оповещений по электронной почте. AP9617 и более новые карты добавляют подключение стандарта 10 / 100Base-T, поддержку протоколов Secure HTTP, Secure Shell (SSH), RADIUS, SNMP версии 3, PCNS и функциональность системного журнала. Модели AP9612, AP9618, AP9619 и AP9631 обеспечивают мониторинг окружающей среды при использовании вместе с датчиками температуры/влажности. Модель AP9618 также обеспечивает внешнее управление через модемное соединение в случае, если соединение Ethernet 10/100 не работает.

Карты SmartSlot продолжают работать от батареи даже когда ИБП выключен, что позволяет дистанционно запускать ИБП даже в ситуации потери питания (при условии, что сетевая инфраструктура все ещё включена и работает). Карты также будут работать в течение короткого времени после выключения ИБП вручную или из-за низкого заряда батарей.

Начиная с выпуска в 2009 году моделей SMT (а затем SMX и SURTD) старый интерфейс управления RS-232 (последовательный порт с разъемом DB-9) был заменен 10-контактной розеткой RJ50 и кабелем RJ50->DB-9 для подключения к последовательному порту защищаемого компьютера, а также стандартным интерфейсом USB . Кроме того, порт SmartSlot стал несовместим с картами старых моделей электрически, а также приобрёл механический ограничитель их установки. В новой версии порта SmartSlot используется протокол сигнализации Microlink, который, в отличие от предыдущего протокола APC UPSLINK, не был публично задокументирован. Однако, используя новую интерфейсную карту AP9620, пользователи могут добавить поддержку предыдущего протокола в новые модели SMT и SMX. Установка такой карты делает текущие модели обратно совместимыми со старым программным обеспечением, созданным для более старых серий Smart-UPS.

В августе 2013 года появилась дополнительная опция в виде новой прошивки для определённых моделей SMT и SURTD, добавив публично документированный протокол Modbus к проприетарному протоколу Microlink, что позволяет сторонним разработчикам поддерживать управление ИБП Smart-UPS новой серии.

В конце 2009 года, когда были выпущены линейки продуктов SMT и SMX, порт SmartSlot был переведен на новую коммуникационную платформу, использующую протокол APC Microlink. Электрические и механические свойства (слот-ключ) нового SmartSlot делают старые карты SmartSlot несовместимыми с текущими моделями Smart-UPS. Например, текущая (на апрель 2015 года) модель Smart-UPS SMT1500 совместима только с картами SmartSlot AP9613, AP9620, AP9630 и AP9631.

Новая конструкция карты и порта называется NMC2. Благодаря их устройству большинство карт SmartSlot нового типа (включая AP9613, AP9630 и AP9631) обратно совместимо со старыми моделями Smart-UPS.

См. также

Примечания

Ссылки 

 Technical Comparison of On-line vs. Line-interactive UPS Designs APC White Paper #79, by Jeffrey Samstad and Michael Hoff (12-страничный PDF-документ)

Компьютерное электрообеспечение